Киуй:

 Киуй — река в Вашкинском районе Вологодской области, впадает в Белое озеро
 Киуй — село в Вашкинском районе Вологодской области на берегу реки Киуй.